Борислав Иванов може да се отнася за:

 Борислав Иванов (1916 - 2001), български актьор
 Борислав Иванов (1924 - 2002), български и американски общественик, деец на Македонската патриотична организация
 Борислав Иванов (1931 - 2022), български диригент 
 Борислав Иванов (р. 1977), български състезател по олимпийско карате и треньор по карате
 Борислав Иванов (р. 2002), български футболист

Вижте също 
 Борислава Иванова (р. 1966), българска състезателка по кану-каяк